Coat of Arms () — пятый студийный альбом шведской пауэр-метал-группы Sabaton, вышедший 21 мая 2010 года.

Список композиций

Места в чартах

Участники записи 
 Йоаким Броден — вокал, композитор
 Оскар Монтелиус — гитара
 Рикард Сунден — гитара
 Даниель Мюр — клавишные
 Пэр Сундстрём — бас-гитара
 Даниель Муллбак — ударные

Примечания

Ссылки 
 Информация об альбоме
 Тексты песен на Darklyrics.com

Альбомы Sabaton
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном